Otterburn ist:

 Otterburn (Northumberland), eine Ortschaft in Northumberland, England
 Otterburn (North Yorkshire),  eine Ortschaft in North Yorkshire, England
 Otterburn (Virginia), eine Ortschaft bei Bedford in Virginia, USA
 Otterburn Park, eine Ortschaft in Québec, Kanada